Beckley désigne :

 :
Beckley, une ville située en Virginie-Occidentale.

 :
Beckley, East Sussex ;
Beckley, Hampshire ;
Beckley, Oxfordshire.

Homonymie de localités